Camillo Zizzi – politico del Regno d'Italia
 Francesco Zizzi – vicebrigadiere di pubblica sicurezza italiano, ucciso durante l'agguato di Via Fani
 Pierpaolo Zizzi – attore italiano